Калиновка — деревня в Омском районе Омской области России. Входит в состав Петровского сельского поселения.

Население —  чел. ()

География 
Деревня расположена в лесостепи, в пределах Омского увала, западной слегка возвышенной части Барабинской низменности, относящейся к Западно-Сибирской равнине. Реки и озёра отсутствуют, в окрестностях есть водохранилище, к югу — болотистая местность.

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Петровское сельское поселение».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 223 человек мужчин — 105, женщин — 118	(47,1 и 52,9 % соответственно).
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 74 % от общей численности населения в 242 чел..

Известные уроженцы, жители 
Пáвел Алексáндрович Лéкант (19 ноября 1932 — 19 апреля 2019) — советский и российский лингвист, специалист по синтаксису современного русского языка, доктор филологических наук, почётный профессор Московского государственного областного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство.

Транспорт 
Автодорога «Петровка — Калиновка» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-330) длиной 9,023 км..

Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Омского района